Het Franse woord voor schild.
 Bouclier (hop), hopvariëteit voor bier.
 Bouclier (schip uit 1940), Nederlandse torpedobootjager.